Cosmos – miasto w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
 Cosmos (Cosmos Township) – gmina w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
 Cosmos – łotewski zespół wokalny
 Cosmos – szwajcarski zespół grający rocka progresywnego
 Cosmos – japoński zespół muzyczny 
 Cosmos – łacińska nazwa kosmosu, rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 SS Cosmos – klub piłkarski z San Marino
 New York Cosmos – klub piłkarski z USA
 Cosmos Nowotaniec – klub piłkarski z Nowotańca

Zobacz też 
 kosmos